Francesc Bofarull (Catalunya, s. XVII – Barcelona, 11 de setembre del 1714), militar que feu la guerra de Successió contra els borbònics i morí en la batalla de Barcelona
 Francesc Bofarull i Bofarull, personatge fictici creat pel novel·lista gallec Pío Moa
 Francesc Bofarull i Casas (Barcelona, 1949), viatger i empresari català al Senegal
 Francesc Bofarull i Figuerola (Valls, 25 de juny del 1962), compositor
 Francesc Bofarull i Gavaldà, arquitecte que el 1770 aixecà el Palau Bofarull a Reus, que li encarregà el batlle i germà seu Josep
 Francesc de Bofarull i Sans (Barcelona, 1843 – 1938), arxiver i historiador